Der Rogers Cup 2013 war ein WTA-Tennisturnier in Toronto. Das Hartplatzturnier der Premier-5-Kategorie war Teil der WTA Tour 2013, es fand vom 3. bis 11. August 2013 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Rogers Cup 2013 fand vom 3. bis 4. August 2013 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Toronto